Песма Евровизије 1992. било је 37. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 9. маја 1992. Леденом стадиону у Малмеу, у Шведској. Био је то трећи пут да је Шведска домаћин такмичења. Водитељи такмичења су били Лидија Каполикио и Харалд Треутигер. Представница Ирске Линда Мартин је победила на такмичењу, освојивши 155 бодова.

Ово такмичење је означило последње учешће Југославије, иначе не оне исте земље која је учествовала од 1961. до 1991. године, већ Србија и Црна Гора, тада позната као СР Југославија. То је било последње учешће Југославије све до 2004. године, због избацивања Југославије из чланства ЕБУ-а због међународних санцкија.

23 земаља је учествовало на овом такмичењу. Први пут је изведена песма која је садржала антилски креолски језик. Ирска је победила 4. пут са 16 поена предности испред другопласираног Уједињеног Краљевства. Малта је заузела 3. место са 123 поена. Ово је био први пут да на такмичењу у топ 3 уђу песме које су отпевано комплетно на енглеском језику.

Земље учеснице

Извођачи који су учествовали раније

Гласање

Извори 

Песма Евровизије 1992.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1992.